Константин Сычёв:
 Сычёв, Константин Алексеевич (1903—1960) — полковник, командир 74-й стрелковой Киевской дивизии.
 Сычёв, Константин Васильевич (1906—1982) — генерал, командир 130-й Таганрогской стрелковой дивизии.
 Сычёв, Константин Иванович (1870—1935) — генерал, участник белого движения.